Original Sin (engl.: Erbsünde) bezeichnet

 Original Sin (Volkswirtschaftslehre), ein Phänomen in der Volkswirtschaftslehre, bei dem sich ein Land am Kapitalmarkt nicht in eigener Währung verschulden kann und daher Kredite in ausländischer Währung aufnehmen muss.  
 Original Sin (Film), einen Erotikthriller aus dem Jahr 2001.
 Original Sin (Album), ein Musikalbum der Band Pandora's Box.